Слепота може да се отнася за:
 Слепота, здравен проблем
 Слепота (филм, 2008), филм на Фернанду Мейрелис
 Слепота (филм, 2018), филм на Шрирам Рагхаван